A 17.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 9 de maio a 12 de maio de 1963 com um percurso de 783,4 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Genebra.

O vencedor foi o belga Willy Bocklant, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,4 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1963
1963 na Suíça
1963 no ciclismo